Ripon – miasto w Wielkiej Brytanii

Miejscowości w USA:
 Ripon – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie San Joaquin
 Ripon – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Fond du Lac
 Ripon – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Fond du Lac
Gminy w USA:
 Ripon (ang. Ripon Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Fond du Lac